Drontfåglar (Raphinae) är en sedan slutet av 1700-talet utdöd grupp med flygoförmögna duvor som enbart förekom på öar i Maskarenerna, i Indiska oceanen. Gruppens taxonomiska placering har var omdiskuterad men idag placeras den som underfamiljen Raphinae inom familjen duvor.

Systematik och utbredning 

Idag räknas två arter till underfamiljen. Den mest kända arten är dronten (Raphus cucullatus), men utöver den arten fanns även rodriguessolitären (Pezophaps solitaria), som levde på ön Rodrigues så sent som på slutet av 1700-talet. Solitärfågeln var större än en svan. En tredje art har tidigare förts till familjen, nämligen den likaså utdöda solitäribisen (Threskiornis solitarius), tidigare kallad "vit dront" eller "Réunionsolitär", men studier visar att den tillhör familjen ibisar (Threskiornithidae).

Tidigare placerades dronten och rodriguessolitären i den egna familjen drontfåglar (Raphidae), men flera genetiska studier visar att arterna är duvor och placeras därför i familjen Columbidae. Dess närmaste levande släktingar är kronduvor, nikobarduva, tandduva och fasanduva. Linné placerade drontfåglarna i familjen Dididae och sentida genetiska tester stöder också hans klassifikation av dronterna som relativt nära släktingar till duvorna.

Följande kladogram, från Shapiro och colleagues (2002), visar drontens och rodriguessolitärens placering inom familjen duvor.

Noter

Externa länkar 

Utdöda fågelarter
 
Flygoförmögna fåglar